Toponímia:
 Crystal (Dakota del Nord)
 Crystal (Maine)
 Crystal (Minnesota)
 Crystal (Nou Mèxic)
 Crystal City (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Crystal River, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Lake Crystal, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Miscel·lània:
 Crystal Palace Football Club, club de futbol del sud de la ciutat de Londres
 Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates, videojoc de Square Enix per a Nintendo DS
 Pokémon Gold, Silver i Crystal